Deoarece este un nume des întâlnit, Marius Popa se poate referi la:

Marius Popa, fotbalist, portar pentru Universitatea Cluj
Marius Popa, muzician, fost membru component al mai multor formații
Marius Popa, poet român
Marius Popa, scriitor român

Nume proprii